La sigla EOG può riferirsi a:
 Eye of GNOME – visualizzatore di immagini
 Elettrooculogramma – apparecchio per registrazione REM